Meichelbeck ist der Familienname folgender Personen:

Karl Meichelbeck (1669–1734), Mönch des Stiftes Benediktbeuern
Martin Meichelbeck (* 1976), deutscher Fußballspieler